Domän kan avse:

 Domain (flera betydelser)
 Domän (biologi) – en term inom systematiken i biologi
 Domän (historiskt–ekonomiskt) –  den jord kronan förfogade över i Sverige
 Domän – inom matematiken mängden av alla möjliga argument eller 'invärden' för en funktion, se definitionsmängd
 Domän (ringteori) – en ring som saknar nolldelare inom abstrakt algebra
 Domän (språk) – ett användningsområde av ett språk
 Domännamnssystemet – ett system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk
 Domännamn – en alfanumerisk uppgift om enskilda enheters adress i ett datornätverk, exempelvis på Internet
 Domännamnsserver – inom IT en alternativ benämning på DNS-server
 Domänverket – ett tidigare statligt affärsdrivande verk i Sverige
 Proteindomän – inom molekylärbiologi en självständig del av ett protein
 Weissdomän – ett begrepp inom fasta tillståndets fysik